Ronow bezeichnet

den Berg Ronov mit gleichnamiger Burgruine in Nordböhmen
die Ruine der Burg Ronow in Südwestpolen
Ronow (Adelsgeschlecht)
Ronow an der Doubrawa, Stadt in Tschechien; siehe Ronov nad Doubravou
Ronow, Ort in Tschechien; siehe Ronov (Ořechov)

siehe auch: Ronov (Begriffsklärung)